Douglas – miasto, stolica Wyspy Man
 Douglas – miasto w Szkocji (South Lanarkshire), w którym w roku 1940 powstał obóz dla żołnierzy PSZ ewakuowanych z Francji
 Douglas – miejscowość na Falklandach
 Douglas – miejscowość w Irlandii, w hrabstwie Cork
 Douglas Aircraft Company – amerykańska wytwórnia lotnicza
 Douglas – celtyckie imię męskie
 Douglas – sieć sklepów kosmetycznych

 osoby noszące nazwisko Douglas:
 Douglas – szkocki klan
 Fryderyk Douglas – podpułkownik Wojska Polskiego
 Lloyd Cassel Douglas – amerykański pisarz
 Kirk Douglas – amerykański aktor
 Michael Douglas – amerykański aktor i producent filmowy, syn Kirka Douglasa
 Jeff Douglas – kanadyjski aktor
 Rosie Douglas – polityk Dominiki
 Denzil Douglas – polityk, premier Saint Kitts i Nevis

Miejscowości w USA:
 Douglas – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Marshall
 Douglas – miasto w stanie Arizona, w hrabstwie Cochise
 Douglas – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Coffee
 Douglas – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Douglas – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Allegan
 Douglas – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Otoe
 Douglas – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ward
 Douglas – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Garfield
 Douglas – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marquette
 Douglas – miasto w stanie Wyoming, w hrabstwie Converse
Gminy w USA:
 Douglas (ang. Douglas Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Clark
 Douglas (ang. Douglas Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Effingham
 Douglas (ang. Douglas Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Iroquois
 Douglas (ang. Douglas Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Adams
 Douglas (ang. Douglas Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Appanoose
 Douglas (ang. Douglas Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Audubon
 Douglas (ang. Douglas Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Boone
 Douglas (ang. Douglas Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Bremer
 Douglas (ang. Douglas Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clay
 Douglas (ang. Douglas Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Harrison
 Douglas (ang. Douglas Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Ida
 Douglas (ang. Douglas Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Madison
 Douglas (ang. Douglas Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Mitchell
 Douglas (ang. Douglas Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Montgomery
 Douglas (ang. Douglas Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Page
 Douglas (ang. Douglas Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Polk
 Douglas (ang. Douglas Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Sac
 Douglas (ang. Douglas Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Shelby
 Douglas (ang. Douglas Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Union
 Douglas (ang. Douglas Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Webster
 Douglas (ang. Douglas Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Jackson
 Douglas (ang. Douglas Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Stafford
 Douglas (ang. Douglas Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Douglas (ang. Douglas Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Dakota
 Douglas (ang. Douglas Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Saunders
 Douglas (ang. Douglas Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McLean
 Douglas (ang. Douglas Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marquette
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Douglas (ang. Douglas County) – w stanie Kolorado
 hrabstwo Douglas (ang. Douglas County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Douglas (ang. Douglas County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Douglas (ang. Douglas County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Douglas (ang. Douglas County) – w stanie Minnesota
 hrabstwo Douglas (ang. Douglas County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Douglas (ang. Douglas County) – w stanie Nebraska
 hrabstwo Douglas (ang. Douglas County) – w stanie Nevada
 hrabstwo Douglas (ang. Douglas County) – w stanie Oregon
 hrabstwo Douglas (ang. Douglas County) – w stanie Dakota Południowa
 hrabstwo Douglas (ang. Douglas County) – w stanie Waszyngton
 hrabstwo Douglas (ang. Douglas County) – w stanie Wisconsin